Ženská čtyřhra Thailand Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže huahinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2021 a 2022 se nekonal kvůli pandemii covidu-19. Australské obhájkyně titulu z roku 2020 Arina Rodionovová se Storm Hunterovou do turnaje nezasáhly.

Vítězkami se staly Tchajwanky Čan Chao-čching a Wu Fang-sie, které ve finále zdolaly čínské hráčky Wang Sin-jü s Ču Lin po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Obě si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Čanová na okruhu WTA Tour vybojovala devatenáctý deblový titul a první od Osaka Open 2019, kde triumfovala se starší sestrou Latishou Chanovou. Sourozenkyni porazila v huahinském semifinále, čímž srovnala poměr vzájemných deblových zápasů na 3–3. Pro Wuovou to bylo první turnajové vítězství ve čtyřhře túry WTA. Od listopadu 2022 tak vyhrála 25 z 26 deblových utkání, když od podzimu 2022 ovládla pět turnajů na okruhu ITF.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Thailand Open (Hua Hin)
WTA Tour 2023